Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il CSKA Mosca nelle competizioni ufficiali della stagione 1960.

Stagione 
Il club assunse la denominazione di CSKA Mosca ad inizio stagione (acronimo per Central'nyj Sportiv'nyj Klub Armii); in precedenza era noto come CSK MO, cioè Central'nyi Sportivnyi Klub Ministerstva Oborony.

In campionato la squadra terminò la prima fase al 3º posto del Gruppo B della Klass A, qualificandosi al girone per il titolo. Nella seconda fase finì ultimo nel girone per i primi sei posti, classificandosi sesto.

Rosa

Risultati

Klass A

Prima fase

Seconda fase

Collegamenti esterni 
 
 
 

1960